Owstonia är ett släkte av fiskar. Owstonia ingår i familjen Cepolidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Owstonia